Stará  Voda kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Stará Voda, Cheb, ort, 
 Stará Voda, Hradec Králové, ort,